Gerald Melzer ha battuto in finale Víctor Estrella Burgos 6–1, 6–4.

Teste di serie

  Víctor Estrella Burgos (finale)
  Andrej Martin (secondo turno)
  Malek Jaziri (semifinali)
  Rajeev Ram (semifinali)

  Bobby Reynolds (primo turno)
  Gerald Melzer (Campione)
  David Souto (secondo turno)
  Alessio di Mauro (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Morelos Open 2014